Пропись:
 Пропись — образец каллиграфического написания знаков (букв, цифр, иероглифов и др.) для обучающихся письму. Также прописью называют тетради, предназначенные для тренировки письма.
 Пропись — основная часть медицинского рецепта, содержащая указание на готовое лекарственное средство или способ его изготовления.
 Пропись — первая стадия работы художника, нанесение основных элементов изображения, а также сам предварительный рисунок.